Coppa Italia 1995-1996 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1995-1996 – edizione del torneo di calcio a 5 italiano
 Coppa Italia 1995-1996 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1995-1996 – edizione del torneo di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 1995-1996 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano